Floorballligaen 1991-92 var den første udgave af Dansk Floorball Unions danmarksmesterskab i floorball. Turneringen var med åben tilmelding, og det første officielle DM der blev afviklet. Ni hold deltog og DM blev afviklet på en weekend. Forbundet var ikke optaget i Danmarks Idrætsforbund (DIF), dermed var der ikke de officielle DIF medaljer som vinderne fik.

Gruppespil

Gruppe A 
Frederikshavn Bulldogs FK

Helsingør Floorball Team

Hafnia floorball club

Gruppe B 
Aalborg Flyers

Københavns fk

Brønderslev Hot Shots FC

Gruppe C 
Hirtshals vikings

Rødovre Rangers

Rødovre Jailbreakers

Slutspil

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Placeringskampe

5.-6.pladsen

7.-9.pladsen

Topscorer 

Floorball-Ligaen